Der Kanton Saint-Marcellin war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Grenoble, im Département Isère und in der Region Rhône-Alpes. Er umfasste 17 Gemeinden, Hauptort war Saint-Marcellin. Vertreter im conseil général des Départements war von 2004 bis 2011 Jean-Michel Revol (DVG). Ihm folgte André Roux (parteilos) nach.

Gemeinden 

Saintmarcellin
Aufgelöst 2015